Nuñomoral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nuñomoral (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Nuñomoral (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar